Harry Callahan (fotograaf) (1912-1999), Amerikaanse fotograaf
 Harry Callahan, of Dirty Harry, een personage gespeeld door Clint Eastwood